Miceşti je rijeka u Rumunjskoj, u županiji Argeş, pritoka je rijeke Râul Doamnei. 

Pritoke su joj rijeke Porcăreţu, Păuleasca.

Protječe kroz sela Păuleasca, Miceşti

Rijeke Rumunjske